E464 oder E 464 steht für:

 E464, einen Lebensmittelzusatzstoff, siehe Hydroxypropylmethylcellulose
 FS E.464, eine italienische Triebkopfbaureihe